Only Want You може означати:

 Only Want You (пісня Скайлара Стекера), 2017
 Only Want You (пісня Ріти Ори), 2019